Kesra peut désigner :
 une municipalité du gouvernorat tunisien de Siliana ;
 la délégation de Kesra ;
 le kesra, un pain traditionnel d'Algérie, préparé généralement à base de semoule de blé.